Okavango steht für:

 Okavango, Fluss in Angola, Namibia und Botswana
 Okavango, früherer Name von Kavango, einer ehemaligen Region in Namibia
 Okavangoland, ehemaliges Homeland in Südwestafrika
 Okavango-Pelomeduse, an Wasser gebundene Art der Halswender-Schildkröten
 Geely Okavango, ein SUV von Geely

 (1701) Okavango, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kavango (Begriffsklärung)